Александр Евгеньевич Цыпкин (род. 28 сентября 1975, Ленинград, СССР) — российский писатель, драматург, сценарист, публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения».

Биография 
Цыпкин родился в 1975 году в Ленинграде в семье врачей. Окончил факультет международных отношений СПбГУ. После окончания учёбы, в течение нескольких лет занимал место координатора программы шведского правительства Nordpraktik — New Managers for Russia, предлагающей молодым российским менеджерам обучение в Швеции и проведение стажировок.

В начале 2000-х Цыпкин стал бренд-директором интернет-магазина Boutique.ru, затем в 2003 году — бренд-директором казино и ресторана «ПалкинЪ». В 2009 году он занял должность PR-директора СЗФ «МегаФон». В 2013 году он получил профессиональную премию Proba-IPRA Golden World Awards за создание корпоративного журнала компании.

В 2015 году Цыпкин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и вошёл в совет директоров инвестиционной компании Vertical Capital, которая занимается инвестициями в проблемные активы.

В 2015 году дебютировал в литературе в качестве писателя со сборником рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории», ставшим бестселлером.

В конце 2015 года Цыпкин совместно с продюсером Анастасией Приц создал проект «БеспринцЫпные чтения». Он пригласил участвовать в нём главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и писателя Александра Снегирева. Концепцию проекта можно описать как «знаменитый актёр вместе с автором читает произведения автора со сцены». Впоследствии проект стал сначала всероссийским, затем международным (чтения проходили в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лимасоле, Тель-Авиве и других городах). В «БеспринцЫпных чтениях» участвовали многие известные актёры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский и другие.

В 2017 писатель дебютировал как сценарист, написав одну из новелл фильма «Про любовь. Только для взрослых». В 2018 году Цыпкин стал лауреатом приза Гильдии киноведов и кинокритиков России в конкурсе «Короткий метр» на фестивале «Кинотавр» за фильм «Прощай, любимый» (совместно с Ксенией Раппопорт и Павлом Капиносом).

В 2019 году американский режиссёр  («Все любят Рэймонда», «Мелроуз-Плейс», «Беверли-Хиллз, 90210») перевёл и адаптировал рассказы Цыпкина на английский. Сборник из 10-и рассказов вышел в аудиоверсии и получил название «Sammynolie and other stories». Рассказы Цыпкина на английском языке прочитали Стейси Кич, Джейсон Александер, Рейчел Дрэтч, Тим Дейли, Ноа Уайли, Дьюли Хилл и другие актёры.

15 октября 2020 года на онлайн-портале КиноПоиск состоялась премьера комедийного телесериала «Беспринципные» режиссёра Романа Прыгунова по рассказам Цыпкина. 14 декабря 2020 года сериал дебютировал на телеканале ТНТ. В ноябре того же года создатели сериала объявили о его продлении сразу на два сезона. В 2021-2022 вышли ещё 2 сезона сериала. В 2023 выйдет продолжение «Беспринципных» в виде полнометражного фильма «Беспринципные в деревне» (режиссёр Роман Прыгунов).

В сентябре 2022 вышел сериал по сценарию Александра Цыпкина «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного». По рейтингу mail.ru – вошёл в топ-25 лучших российских сериалов 2022 года.

С 2015 по 2022 вышли сборники-бестселлеры с рассказами, повестью и пьесами Александра: «Дом до свиданий», «Девочка, которая всегда смеялась последней», «БесприцЫпное матерное, или Трагическое недоразумение», «Идеальный Че. Интуиция и другие беспринцЫпные истории», «Полузащитник Родины», «Интуиция. Burnt in the USSR». Совокупный тираж книг составил уже более 300 000. Рассказы автора были переведены на английский, французский, немецкий, болгарский, латышский и китайский языки.

По произведениям Александра на сценах российских театров вышли успешные спектакли:

Созданный совместно с солистом Мариинского театра Юрием Смекаловым спектакль-балет «Три товарища?» собирает аншлаги и ездит в гастроли (премьера 30.11.2019 в театре «Приют комедианта», гастроли в Москве на сцене Театра им. Ермоловой).

Также вместе с Юрием Смекаловым специально для бенефиса премьера Мариинского театра Владимира Шклярова создан «Palimpsest. Заново написанный». В полотно спектакля вплетен текст рассказа Александра Цыпкина. Постановка прошла в марте 2020.

Под художественным руководством Константина Хабенского на сцене театра «Современник» в 2022 состоялась премьера спектакля «Интуиция» (режиссер Данил Чащин) по одноименной повести.

В Театре им. Ермоловой идёт спектакль в жанре острой сатиры «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ» (режиссер Талгат Баталов) по повести Александра, написанной в период пандемии «Идеальный Че».

В декабре 2022 прошли премьерные показы спектакля «Не скажу» (постановка по рассказу "Не скажу", пьесу для спектакля Александр усложнил сюжетными линиями) на сцене Театрального Центра «На Страстном».

В Новосибирске в феврале 2023 в театре "Красный факел" состоялись премьерные показы спектакля "Люди своевременных взглядов" по рассказам Александра. Режиссёр - Александр Созонов.

В 2022 вышли сразу 3 телепроекта с участием Александра в роли ведущего:

«Дебаттл» – молодёжные дебаты между студентами российских вузов в игровом формате на острые социальные темы;

Тревел-шоу «#Непровинция» – 25-серийный проект по городам России, более 50 героев и сотни историй, благодаря которым зритель узнает, как же на самом деле живут люди за пределами столицы;

«5 книг» – разговорное шоу на телеканале «Ключ», в котором известные люди рассказывают о себе и своих взглядах на жизнь через пять повлиявших на них книг.

В первом российском сериале от Netflix, снятом по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» Александр сыграл роль Сергея Кознышева.

Публично высказывал сожаления о начале вторжения российских войск на Украину, свою позицию о военных действиях неоднократно озвучивал в своих социальных сетях и публичных интервью, например: «обвинение собственных солдат в том, что они там непонятно ради чего с теплых диванов звучат низко» и «Человек, живущий в России, может считать спецоперацию неправильной, но при этом не быть за Украину. <…> Я не даю оценку людям, странно быть гражданским и иметь любую другую точку зрения, кроме той, чтобы желать окончания СВО. Наш президент сказал, что война — это трагедия. Я с ним согласен. Дальше ответственность политиков, армии и спецслужб».

Лекционная деятельность 
Александр является модератором главных деловых форумов РФ. В их числе ПМЮФ (Петербургский международный юридический форум), ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), Форум социальных инноваций регионов, Бизнес-форум Атланты и другие.

Приглашённый лектор СПбГУ, МГУ, МГИМО, а также ведущих российских компаний: Газпром нефть, образовательного центра музея «Гараж», Московского молодежного предпринимательского форума, X5 Retail Group, Мегафон, Pepsi и других. В университетах России и в топовых российских компаниях читает лекции по темам развития личного бренда, совершенствование личных аккаунтов социальных сетей, пиара, маркетинга.

Александр выпустил свой курс «Карьера и личный бренд» на онлайн-платформе «Уроки легенд», где собраны онлайн-курсы по самым актуальным направлениям в формате edutainment: образование (education) плюс развлечение (entertainment). Все онлайн-курсы ведут признанные медийные персоны, такие как: Владимир Познер, Константин Райкин, Тимур Бекмамбетов, Чулпан Хаматова. Их опыт уникален, а знания универсальны.

Судья и ведущий в проекте "Дебаттл" - молодёжные дебаты в игровом формате на острые социальные темы. Александр занимается молодёжными дебатами уже больше 10 лет и считает именно такой вариант аргументированного спора между людьми самым эффективным упражнением в риторике. Благодаря таким дебатам обе стороны слышат друг друга, и, может быть, рождается истина.

Личная жизнь 
С 2018 года Цыпкин состоит в браке с актрисой и предпринимательницей Оксаной Лаврентьевой.

Благотворительность 
Цыпкин является попечителем благотворительных фондов «Дети-бабочки» и «Фонда профилактики рака».

Библиография 
 Цыпкин А. Е. Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории. — М: Изд. «АСТ», 2018. ISBN 978-5-17-105822-7.
 Цыпкин А. Е. Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории. — М: Изд. «АСТ», 2018.ISBN 978-5-17-098026-0
 Сборник авторов. Беспринцыпные чтения. От А до Ч. — М: Изд. «АСТ», 2018. ISBN 978-5-17-112908-8.
 Сборник авторов. Удивительные истории о любви. — М: Изд. «АСТ», 2019. ISBN 978-5-17-114804-1.
 Цыпкин А. Е. Девочка, которая всегда смеялась последней. — М: Изд. «АСТ», 2019. ISBN 978-5-17-113355-9.
 Сборник авторов. БеспринцЫпные чтения. Таксичная книга. — М: Изд. «АСТ», 2019. ISBN 978-5-17-115084-6.
 Цыпкин А. Е. БеспринцЫпное матерное, или Трагическое недоразумение. — М: Изд. «АСТ», 2020. ISBN 978-5-17-110759-8.
 Сборник авторов. Удивительные истории о мужчинах. — М: Изд. «АСТ», 2020. ISBN 978-5-17-119845-9.
 Цыпкин А. Е. Полузащитник Родины. БеспринцЫпные истории. — М: Изд. «АСТ», 2022. ISBN 978-5-17-146574-2.
 Цыпкин А. Е. Интуиция. Burnt in the USSR. — М: Изд. "АСТ", 2022. ISBN 978-5-17-148204-6.

Театральные работы

Фильмография

Теле и интернет-проекты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Александр Цыпкин на радио «Эхо Москвы»
 Александр Цыпкин на Снобе
 Александр Цыпкин: Секс в моих текстах — метафора
 Александр Цыпкин говорит, обещает и объясняет: «У меня нет священного трепета перед тем, что я делаю»

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Москва
Писатели России XXI века